TEDA steht für: 
 TEDA (Übersetzungsförderungsprogramm), ein staatliches Projekt des türkischen Ministeriums für Kultur und Tourismus
 Tianjin Economic and Technological Development Area, eine Wirtschaftsentwicklungszone in der Nähe von Tianjin, China
 Triethylendiamin, ein bicyclisches, tertiäres Amin, siehe 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan

Teda steht für:
 Teda (Volk), zu den Tubu gehörendes Volk im Tschad
 Teda (Beco), eine Aldeia im osttimoresischen Suco Beco

Abkürzung